

Patronyme 

 Alfred de Glehn (1848-1936), ingénieur en chef français de la SACM ;
 Famille von Glehn (-), famille originaire de Rhénanie ;
 Jane Emmet de Glehn (1873-1961), artiste peintre américaine ;
 Nikolai von Glehn (1841-1923), seigneur de Jälgimäe en Estonie, fondateur du district de Nõmme ;
 Peter von Glehn (1835-1876), voyageur, botaniste, hydrographe et géographe allemand ;
 Wilfrid de Glehn (1870-1951), peintre impressionniste britannique.

Toponyle 

 , quartier de Korschenbroich, en Allemagne ;
 Château de Glehn, à Tallinn en Estonie.